Flottwell ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert von Flottwell (1829–1909) preußischer Beamter, lippischer Kabinettsminister und Landesdirektor von Waldeck
 Cölestin Flottwell (1711–1759) preußischer Philologe und Rektor der Domschule in Königsberg
 Eduard von Flottwell (1786–1865) preußischer Staatsminister und Oberpräsident der Provinz Brandenburg
 Georg Eduard von Flottwell (1844–1894) deutscher Fotograf